

Aziende 
 Boise Cascade – azienda di prodotti a base di legno statunitense

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Boise – capoluogo dell'Idaho
 Contea di Boise – contea dell'Idaho
 Foresta nazionale di Boise – foresta nazionale dell'Idaho
 Boise – fiume che attraversa l'Idaho
 Boise City – città della contea di Cimarron, in Oklahoma
 Boise – quartiere di Portland, in Oregon
 Boise – città fantasma della contea di Oldham, in Texas

Nautica 
 USS Boise (CL-47) – incrociatore leggero della United States Navy
 USS Boise (SSN-764) – sottomarino della United States Navy

Pagine correlate 
 Bois

Altri progetti